Мисс мира 1958 () — 8-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 13 октября 1958 года в театре «Лицеум», Лондон, Великобритания. 22 участницы боролись за титул. Победила Пенелопа Кёлен, представлявшая ЮАС.

Результаты

Участницы

Вернувшиеся и дебютировавшие страны 
 Великобритания (Great Britain) была представлена как Соединённое королевство (United Kingdom).
 Бразилия участвовала в первый раз.
 Норвегия последний раз участвовала в 1953 году.
 Турция последний раз участвовала в 1956 году.

Дополнительно 
 Ида Пиери (Венесуэла) в том же году выступила на конкурсе «Мисс Вселенная 1958», но безуспешно.
 Дагмар Хернер (ФРГ) и Люсьенн Стрюве (Нидерланды) участвовали в конкурсе «Мисс Европа 1958», на котором представительница ФРГ стала первой вице-мисс, а представительница Нидерландов — третьей.
 Мишель Гутальс (Бельгия) была участницей конкурса «Мисс Европа 1959», но не прошла в полуфинал.

См. также 
 Мисс Вселенная 1958

Примечания

Ссылки 
 
 

1958
События 13 октября
Октябрь 1958 года
1958 год в Лондоне